Макдавелл (округ, Північна Кароліна)
Мак-Дауелл (округ, Західна Вірджинія)